Rhopalomeces är ett släkte av skalbaggar. Rhopalomeces ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Rhopalomeces